Ян Клейтън де Лима Разера (роден на 1 май 1975 г.), известен просто като Ян, е бразилски футболен мениджър и бивш играч, играл като полузащитник.

Кариера

Клуб 
Роден в Пихалзиньо, Санта Катарина, Ян завършва своята формация с Васко да Гама. След като дебютира в първия си отбор през 1993 г., той е редовен титуляр през следващите години, преди да се присъедини към Интернасионал през 1996 г.

Ян подписва с Флуминензе през 1997 г., но през следващата година е даден под наем на Коритиба . Обратно при грипа през 1999 г., той помага на клуба в победата на Campeonato Brasileiro Série C и остава в клуба до 2002 г.

След като напуска Флуминензе, Ян никога не се задоволява с клуб, представляващ Наутико, Фламенго,  Ал Халидж, Гремио,  Аваи, Пенафиел,  Макае,  Ятайенсе, Бакабал,  América de Natal,  Tigres do Brasil  и Votoraty. Той се пенсионира с последния през 2010 г. на 35 години.

Международен 
Ян представлява Бразилия на нива под 17 и под 20 години, като печели Световното първенство на ФИФА за младежи през 1993 г. с последния.  Той прави пълния си международен дебют на 22 февруари 1995 г., заменяйки Соуза в приятелски мач на Словакия с 5:0 .

Кариера след оттегляне 
Веднага след като се оттегля, Ян става помощник-треньор на Фернандо Диниз в последния му клуб Votoraty. След като е
бил асистент на Диниз в Botafogo-SP, той е назначен за мениджър на São Pedro-RJ на мястото на Valdir Bigode през март 2012 г. 

Впоследствие Ян е мениджър на Chapecoense в категориите до 13, до 15 и до 17 години.  На 18 юли 2021 г. той се събира отново с Диниз, след като е назначен за негов асистент в Сантос.

Статистика

Отличия

Отбор 
 Васко да Гама 
 Campeonato Carioca: 1993, 1994 г.
 Коритиба 
 Campeonato Paranaense: 1999 г.
 Флуминензе 
 Campeonato Brasileiro Série C: 1999 г.
 Campeonato Carioca: 2002 г.
 Интернасионал 
 Световно първенство на FIFA U-20: 1993 г.

Източници

Външни препратки 
 Профил във Futebol de Goyaz (на португалски)
 Профил на Ян Разера във Soccerway

Бразилски футболисти